Frunze může být :

 bývalý název města Biškek
 Michail Frunze (1885–1925) – sovětský politik
 Frunze – sídlo ve Slobodzejském rajonu Podněstří